Kuderna ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kuderna (1945–2012), österreichischer Journalist und Schauspieler
 Julius Kuderna (1892–1976), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Michael Kuderna, deutscher Autor
 Friedrich Kuderna, deutscher Jurist